Reffert ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Reffert (* 1943), erste Person, die nach der Verkündung der Grenzöffnung 1989 die Grenze zur Bundesrepublik überschritt
 Hans Reffert (1946–2016), deutscher Musiker, Komponist und Künstler
 Thilo Reffert (* 1970), deutscher Dramatiker, Hörspielautor und Kinderbuchautor